Het ATP-toernooi van Memphis 2009 (met de officiële naam Regions Morgan Keegan Championships 2009) werd gespeeld van 16 tot en met 22 februari 2009. Er werd gespeeld op indoor hardcourtbanen in de Amerikaanse stad Memphis.

De titelverdediger, de Belg Steve Darcis, verloor in de eerste ronde van de als eerste geplaatste Andy Roddick. Roddick wist later die week de finale te winnen van Radek Štěpánek.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Uitslagen 

Memphis
2009